Черновцы — центр Буковинского края, один из крупнейших городов Западной Украины с богатым еврейским культурным наследием. Когда-то его называли «самым еврейским городом Европы». Евреи поселились на Буковине в XIV веке, а численность еврейского населения Буковины резко возросла во второй половине XVII века, когда в страну хлынул поток беженцев из Польши и Украины. В 1782 году австрийским императором Иосифом II был издан «Эдикт о терпимости», положивший начало включению евреев в жизнь государства на правах свободных, равноправных граждан. Массовое строительство города Черновицы началось в XIX веке, когда евреям позволили покупать земельные участки в центре и строить дома. К этому времени во всей Буковине проживало около 90 тысяч евреев (13,2 %), из них 17,4 тысяч в Черновицах и около четырёх тысяч (91 %) в Вижнице. Согласно румынской  переписи (1930), в Черновцах проживало 45,6 тыс. евреев. Перед Второй мировой войной в городе было до 50 синагог.

Современность 
Возрождение еврейской общиной жизни в Черновцах началось в 1991 году, с провозглашением Украины, как независимого государства. В городе работает 4 еврейские организации: Иудейская религиозная община Буковины, Общественная организация «Еврейская община города Черновцы», Религиозная община традиционного иудаизма "Авив" . Каждая из этих организаций способствовала налаживанию еврейской инфраструктуры в городе, в том числе и восстановлению синагог. 

Действующая синагога «Бейт тфила Биньямин» была первой реконструированной синагогой города и вплоть до 1994 - единственной действующей во всём городе. Ещё в городе расположена синагога «Корншил», принадлежащая Иудейской религиозной общине Буковины. При содействии благотворительных фондов США и меценатов, уже в 2011 году состоялось открытие отреставрированной синагоги.

Список 
 Синагога в Садгоре
 Реформистская синагога «Темпль»
 Большая синагога (Черновцы)
 
 
 
 )

Примечания

Литература 
 CZERNOWITZ: исторические улицы, дома та выдающиеся личности: урбанистические эссе / И. Мельник, Л. Щербанюк, О. Любкивський. — Черновцы: Печать Арт, 2015. — 416 с.
 Танащук Д.Черновцы. Tscherniwtzi. — Черновцы: «Золотые литавры», 2006. — 126 с
 Еврейские Черновцы. Незабываемый образ. Иллюстрирована карта-схема. — Киев: «Дух и буква», 2009.
 Черновцы. На перекрёстке эпох и культурных традиций. — Черновцы: ТОВ «Полиграфист — 3», 2016. — 30 с.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Списки культовых сооружений Украины
Черновцы
Списки:Черновцы